Бохеньский:
 Бохеньский, Адольф Мария (1909—1944) — польский писатель и публицист, мальтийский кавалер.
 Бохеньский, Юзеф Мария (1902—1995) — польский философ и логик, доминиканец.

См. также 
 Боченски, Брэндон (род. 1982) — казахстанский хоккеист, правый нападающий и бывший капитан клуба КХЛ «Барыс» из Астаны.